Le doctorat en lettres ou doctorat ès lettres est un grade universitaire de troisième cycle délivré dans des universités. En France, il n'est plus délivré depuis 1984.  

Le doctorat ès lettres peut aussi être décerné comme un titre honorifique, avec la mention honoris causa.

Canada 
Pour effectuer un doctorat ès lettres il faut avoir complété une maîtrise ès lettres ou l'équivalent. L'étudiant devra alors émettre une thèse qui sera supervisée par un professeur ayant accepté de collaborer. Celui-ci sera son directeur de thèse. La durée de celle-ci est de trois à six ans, en moyenne. En ce qui concerne la scolarité, l'étudiant devra suivre cinq cours trimestriels, dont les séminaires de doctorat 1 et 2. Ces cours doivent obligatoirement être réalisés dans la première année scolaire.

France 
En France, « doctorat ès lettres » est le nom du doctorat le plus élevé existant entre 1808 et 1984 dans les disciplines relevant des langues, des lettres et des sciences humaines. Couramment appelé doctorat d'État, il était distinct du et supérieur au doctorat de troisième cycle. Bien qu'il ait été remplacé par le doctorat « nouveau régime » de 1984, certaines universités emploient encore le titre de docteur ès lettres pour leurs diplômés. L'habilitation à diriger des recherches a repris certaines fonctions du doctorat ès lettres.

Notes et références 
 De Villiers, Marie-Éva. Multidictionnaire de la langue française, Québec Amérique, 1997, 698 
 Université d'Ottawa. Doctorat (Lettres françaises): Ph.D., 
 Université de Genève. UniGE - Faculté des lettres - Règlement d'étude du Doctorat ès lettres, 
 Université McGill. Admission,

Voir aussi 
 Directeur de thèse
 Doctorat 

Lettres
Enseignement au Québec
Grade universitaire (Canada)
Diplôme canadien